Einhof steht für:
 Einhof (Hofform)

Einhof  heißen:
 Einhof (Steiermark)
 Świętoszowice, Polen (alter deutscher Name)

 Heinrich Einhof (1777–1808), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch
Einhoff